Vaken kan avse

 Vaken med P3 och P4 – ett underhållningsprogram i Sveriges Radio
 Vaken – inte sovande, se Vakenhet